Fred Jones puede referirse a:
 Fred Jones (1979), baloncestista estadounidense;
 Fred Jones (1938-2013), futbolista galés;
 Fred Jones, personaje ficticio de la serie de televisión Scooby-Doo.